Francja:
 Fahy-lès-Autrey – gmina

Szwajcaria:
 Fahy – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Osoby:
 Gregory M. Fahy – kriobiolog